Позотонические реакции — нарушения деятельности головного мозга, вызывающие характерные изменения положения тела (конечностей) вследствие изменения мышечного тонуса. Возникают при тяжелых патологиях головного мозга, сопровождающихся нарушением функций проводящих путей большого мозга в стволовые структуры (сдавливание тканей, гипоксия, интоксикация).

Позотонический рефлекс, постуральный рефлекс () — совокупность рефлексов и реакций, обеспечивающих сохранение определенного положения тела или его части в пространстве.

Основные позотонические реакции 
В зависимости от локализации патологического процесса все позотонические реакции можно разделить по симптоматическим признакам:
 Децеребрационная ригидность
 Декортикационная ригидность
 Эмбриональная поза

Декортикационная ригидность 

Декортикационная ригидность - результат двусторон­него поражения глубинных отделов полушарий мозга и функционально­го выключения кортикоспинальных путей.

Патологические сгибание — «поза мумии»

Децеребрационная ригидность 

Децеребрационная ригидность — повышение тонуса мышц-разгибателей и относительное расслабление мышц-сгибателей, возникает в результате перерезания стволовой части головного мозга (на уровне среднего мозга) — децеребрации , объясняется прекращением тормозящего действия красного ядра на ядро Дейтерса. В эксперименте на кошках, при перерезании у них структур, соединяющих вышеуказанные ядра, животные не могут выполнить сгибание.

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.
 Бадалян Л. О. Детская неврология, М., 1984
 Гусев Е. И. и Бурд Г. С. Коматозные состояния, с. 45, М., 1983.

См. также 
 Тремор
 Мышечный тонус
 Миотония
 Атония

Заболевания головного мозга
Заболевания центральной нервной системы
Симптомы заболеваний нервной системы